Le terme Route 2 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

États-Unis 
 U.S. Route 2
 Interstate 2
 Massachusetts Route 2

Canada 
 Route 2 au Manitoba
 Route 2 au Nouveau-Brunswick
 Route 2 en Nouvelle-Écosse
 Route 2 en Ontario
 Route 2 en Saskatchewan
 Route 2 en Terre-Neuve-et-Labrador
 Yukon Highway 2

Bolivie 
 Route 2

Paraguay 
 Route 2

Uruguay 
 Route 2

Europe 
 Route européenne 002

Allemagne 
 Route fédérale 2 ()

Andorre 
 Route principale 2

France 
 Autoroute A2
 Route nationale 2
  dans certains départements

Hongrie 
 Route principale 2

Lituanie 
 Route magistrale 2

Slovaquie 
 Route I/2

Suisse 
 Route principale 2
 Route principale 2a
 Route principale 2b

Asie 
 AH2

Voir aussi